Анно:

 Анно — предположительно первый ливский правитель (князь, вождь) Турайдских края (1195—1200).
 Анно II (1010—1075) — католический святой XI века, архиепископ Кёльнский (1056—1075).
 Анно — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Анно — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.

Имя и фамилия 
 Анно фон Зангерсхаузен (?—1273) — десятый великий магистр Тевтонского ордена (1256—1273).
 Анно, Жан-Жак (род. 1943) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Анно, Моёко (род. 1971) — японская мангака, писательница.
 Анно, Хидэаки (род. 1960) — японский режиссёр аниме и кинофильмов.

 См. также
 Anno